Та́ро, или Колока́зия съедо́бная, или Колока́зия дре́вняя, или Дашин () — многолетнее растение, вид рода  семейства .

Популярное пищевое растение Африки, Юго-Восточной Азии и других тропических регионов.

Название «таро» — таитянская форма яванского названия растения.

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение.

Корневая система мочковатая, образует крупный подземный клубень диаметром 6—8 см и массой до 4 кг, со множеством почек, часть из которых трогается в рост и образует вторичные, более мелкие клубни. Мякоть клубней у разных сортов может быть белой или окрашенной в кремовый, жёлтый, оранжевый, розовый или красный цвет.

Листья крупные, сердцевидные или стреловидные, длиной до 1 м и шириной до 50 см, образуют прикорневую розетку, на длинных, желобчатых у основания черешках до 2 метров длиной.

Цветоносный побег развивается из верхушечной почки клубня. Соцветие — початок с зеленовато-жёлтым покрывалом. Верхние его цветки мужские, средние — рудиментарные, стерильные, нижние — женские.

Плоды — мелкие красные ягоды с недоразвитыми семенами.

Имеется множество разновидностей таро, отличающихся по форме и окраске листьев, строению соцветий. Выведено множество сортов таро, отличающихся по форме и строению клубней, их размеру и количеству, содержанию тех или иных веществ, вкусовым качествам.

Распространение у таро по крайней мере четырёх хромосомных рас с числом хромосом в соматических клетках 28, 42, 36 и 48 говорит о генетической неоднородности растений, объединённых под этим названием.

Распространение 
Наиболее вероятное место происхождения таро — Южная Азия. По другим данным, таро начали разводить в раннем голоцене в Новой Гвинее. В Китай оно проникло в I в.н. э. и распространилось по островам Тихого океана.

Разведение этого растения наиболее успешно на Гавайях и Таити. Множество культурных форм растения существует там и сейчас.

Таро — древняя культура Индии и Египта. Её разводят уже более 2000 лет. Из сочинений Плиния Старшего известно, что уже в его времена таро использовали в пищу египтяне. Позже оно появилось в тропической Западной Африке, откуда африканские рабы вывезли его в Вест-Индию, а затем таро проникло и на Американский континент. В настоящее время его разводят в тропической и субтропической зоне. В диком виде это растение не встречается.

Содержание питательных веществ 

Клубни таро содержат 18—20 % мелкозернистого крахмала, 0,5 % сахара и более 3 % белка. У диких видов и некоторых культурных клубни и листья содержат рафиды щавелевокислого кальция, которые вызывают жжение во рту и распадаются при варке.

Использование 
Клубни таро практически несъедобны в сыром виде, поскольку вызывают сильное жжение во рту. Используется, как правило, в варёном и жареном виде, также из таро делают различную выпечку. Молодые листья и молодые отбелённые побеги отваривают и используют в пищу, подобно спарже. На Яве они используются для приготовления популярного местного блюда бунтил: сверток из одного или нескольких листьев, начинённый смесью из мелких сушёных анчоусов и измельченной мякоти кокоса, варится в пряном соусе на основе кокосового молока.

Клубни также используют для производства муки и спирта и в качестве корма для домашних животных.

В Полинезии и Африке из клубней делают тесто «ну» при помощи ферментации.

Клубни используются в лекарственных целях.

Существует несколько культурных разновидностей. Вариант с мелкими клубнями носит название «эддо» (eddoe).

Культивация 

Размножают таро мелкими вторичными клубнями массой 40—50 г. Растение влаголюбивое, многие сорта могут выдерживать длительное затопление.

Период вегетации зависит от сорта и составляет 8—15 месяцев. Срок начала уборки определяют по пожелтению и опадению листьев, обычно к этому времени зелёными остаются один или два листа.

В тропических условиях выкопанные клубни могут храниться в небольших кучах под навесами в течение 1—1,5 мес, для более длительного хранения их помещают в специальные хранилища.

Таро в Японии 

В Японии растение таро называют  — «деревенский картофель». Вторичные клубни («детей» и «внуков»), которые отпочковываются от родительского клубня «сатоимо», называют . Сатоимо было распространено в Юго-Восточной Азии с конца периода Дзёмон, являясь основным продуктом питания в регионе до распространения риса. Клубень «сатоимо» употребляют чаще всего в отварном виде. В отличие от другого популярного в Японии картофеля, «нагаимо», его нельзя есть сырым.
Стебель, , может также быть приготовлен различными способами, в зависимости от сорта «сатоимо».

Примечания

Литература 
 
 
 

Ароидные
Корнеплоды
Крахмалоносные растения
Тропическое сельское хозяйство
Кормовые растения
Лекарственные растения